Az akasztóhelyek nevei, mint kivégzőhelyek számos helynévben megőrződtek, főként a középkortól erre jogosult várak és városok környékén.

Település
Akasztó, Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás

Hegyek, dombok
Akasztódomb, Kemendollár
Akasztódomb, Magyarsas
Akasztódomb, Tarbucka dombság
Akasztó-domb (Šibeničný kopec), Csallóközcsütörtök, Szlovákia
Akasztó-domb (Šibeničný vrch), Nagymegyer, Szlovákia
Akasztó-domb, Sáta
Akasztó-domb (Šibeničný vŕšok), Stomfa, Szlovákia
Akasztófa-hely, Gyergyócsomafalva, Románia, Hargita megye
Akasztó-hegy (Šibená hora), Bártfa, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Berencsváralja, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Dobronya, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibená hora), Eperjes, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Garamszentkereszt, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Jánosi, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibená hora), Kassa, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Kékkő, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibená hora), Komlóskeresztes, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Körmöcbánya, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Nagyülés, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Rimaszombat, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Selmecbánya/Tópatak, Szlovákia
Akasztó-hegy (Tihany)

Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Újbánya, Szlovákia
Akasztó-hegy (Šibená hora), Varannó, Szlovákia
Akasztó-hegy (Visegrádi-hegység)
Akasztó-hegy (Šibeničný vrch), Znióváralja, Szlovákia
Akasztóhegy, Terény, Nógrád megye, Balassagyarmati járás
Akasztófa alatt (Pod Šibenou), Kisszalánc, Szlovákia
Akasztófa alatt (Pod Šibenou), Nagykőpatak, Szlovákia
Akasztófa alatt (Pod Šibenou), Tapolyhanusfalva, Szlovákia
Akasztófa-domb (Šibeničný vrch), Galánta, Szlovákia
Akasztófa-domb, Hegyközszentimre
Akasztófa-domb (Šibeničný hon), Nagykapos, Szlovákia
Akasztófa-domb, Székelyszentmiklós
Akasztófa-dülő (Šibeničný hon), Nemeshódos/Dunaszerdahely, Szlovákia
Akasztófa gödör, Magyarkirályfalva, Románia, Maros megye
Akasztófa-hegy (Šibeničný vŕšok), Nyitra-Csermánhegy (korábban másutt), Szlovákia
Akasztófa-hegy (Nagy-akasztódomb), Szarvaskő
Akasztófa-hely, Nemesborzova
Akasztófa laposa, Bere
Akasztófa sorja, Egri, Románia, Szatmár megye
Akhegy (Šibeničná hora), Bátorkeszi, Szlovákia
Bitó-hegy (Šibeničník), Dévény, Szlovákia
Galgenberg, Brüsszel
Sibenicza-akasztó (Šibenica), Divényoroszi, Szlovákia
Sibenicze-akasztó (Šibenice), Zsolna, Szlovákia
Štvrte u Starých šibeníc, Szakolca, Szlovákia
Törvényföld (Pri šibenici), Somorja/Dénesd, Szlovákia

Lásd még: Akasztó-dombi barlangüregek (egyértelműsítő lap), Akasztófa (játék)